Q7 steht für:

 Audi Q7, ein PKW-SUV-Modell
 Q7, Sammlung von Methoden der Qualitätssicherung, siehe Sieben Werkzeuge der Qualität
 Sobelair, belgische Fluggesellschaft (IATA-Code)

Siehe auch:

 7Q

Q7